Gianfranco Baldazzi, pubblicista, paroliere, storico della canzone italiana e conduttore RAI italiano
 Vincenzo Baldazzi, antifascista e politico italiano